Бодор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бодор, Адам (род. 1936) — венгерский писатель.
 Бодор, Эдён (1882—1927) — венгерский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.